Délivrez-nous du mal, film de Jean-Claude Lord sorti en 1969 ;
 Délivrez-nous du mal, titre de travail du film Le Dos au mur d'Édouard Molinaro, sorti en 1958 ;
 Délivrez-nous du mal, titre de travail du Eros thérapie, film de Danièle Dubroux sorti en 2004 ;
 Délivrez-nous du mal (Deliver Us from Evil), film documentaire américain d'Amy Berg sorti en 2006.
 Délivrez-nous du mal (Fri os fra det onde), thriller danois de Ole Bornedal sorti en 2009.

Voir aussi

Notes et références